A 2008-as olimpia női 100 méteres gátfutásának selejtezőit és döntőjét augusztus 17. és 19 között tartották a Pekingi Nemzeti Stadionban. Az aranyérmet az amerikai Dawn Harper szerezte meg 12,54-es idővel, ezüstérmes az ausztrál Sally McLellan lett, míg a bronzérmet a kanadai Priscilla Lopes-Schliep nyerte. 

A kvalifikáció során az A-szint 12,96 másodperc, míg a B-szint 13,11 másodperc volt.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

A versenyen új rekord nem született.

Eredmények 

Az időeredmények másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

Előfutam 
Minden futam első két helyezettje automatikusan az elődöntőbe jutott. Az összesített eredmények alapján pedig a legjobb időeredménnyel rendelkező hat futó került tovább.

Elődöntő 
Minden futam első négy helyezettje jutott a döntőbe.

Döntő 
A döntőt augusztus 19-én futották.

N00100